12. Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Górskim – zawody sportowe, które odbyły się w dniach 8 września - 16 września 2001 roku w Vail w USA. Rozegrano dwanaście konkurencji: cross-country, cross-country juniorów, downhill, downhill juniorów i dual, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn oraz cross-country mężczyzn U-23 i sztafetę cross-country.

Wyniki

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
  

Mistrzostwa świata w kolarstwie górskim
2001 w kolarstwie
2001 w Stanach Zjednoczonych
Kolarstwo w Stanach Zjednoczonych
Sport w Kolorado